Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josef Čihák e Cyril Suk che hanno battuto in finale Brett Dickinson e Jorgen Windahl 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Cyril Suk (Campioni)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (semifinali)

 Brett Dickinson /  Jorgen Windahl (finale)
 Jordi Arrese /  Carlos Di Laura (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1989